Џесап има више значења:
 Џесап (Мериленд)
 Џесап (Пенсилванија)